Ли Чэнцзя́н (; встречается ошиб. Ченчжань Ли; родился 28 апреля 1979 года в Чанчуне, Китай) — китайский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Победитель чемпионата Четырёх континентов в 2001 году. В настоящее время работает тренером по фигурному катанию.

Карьера 
Чэнцзян начал заниматься фигурным катанием в пять лет, вдохновленный примером Чэнь Лу (впоследствии ставшей чемпионкой мира 1995 года), с которой он тренировался на одном катке.

На международной арене дебютировал на зимней Универсиаде в 1997 году в Южной Корее. Он также первый китайский одиночник, выигравший турнир ИСУ (чемпионат Четырёх континентов в 2001 году).

После окончания спортивной карьеры работает тренером по фигурному катанию. В частности, тренирует китайскую одиночницу Чжан Кэсинь.

Спортивные достижения

После 2002 года

Перед 2002 годом

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ИСУ 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Родившиеся 28 апреля
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Чанчуне
Тренеры по фигурному катанию Китая